Pousada (hotelaria) — designação no Brasil de um hotel modesto, rústico ou próximo à natureza
 Pousadas de Portugal — rede de hotéis de alta qualidade, muitos deles localizados em monumentos históricos
 Pousada (Braga) — freguesia portuguesa do concelho de Braga
 Pousada (Guarda) — freguesia portuguesa do concelho da Guarda
 Pousada de Saramagos — freguesia portuguesa do concelho de Vila Nova de Famalicão
 Pousada (São Simão de Gouveia) — lugar na freguesia portuguesa de São Simão de Gouveia, no concelho de Amarante

Ver também
Paradores Nacionais de Turismo (Espanha) — rede espanhola equivalente às Pousadas de Portugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos